Naselje u BiH
 Krajišnik (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u Općini Bosanska Gradiška

Naselje u Srbiji
 Krajišnik (Sečanj, Srbija), naselje u Općini Sečanj, (Vojvodina)